Károlyi György (1802–1877) főispán, királyi valóságos belső titkos tanácsos, magyar királyi főudvarmester, politikus, mecénás, az MTA tagja
 Károlyi György (1946–) gazdasági igazgató, diplomata, a fehérvárcsurgói Károlyi József Alapítvány alapítója és munkatársa

Hasonló
 Károly György Lebrecht anhalt–kötheni herceg (1730–1789) német katona
 Károly György – Vitus K. György (1952–) erdélyi magyar költő, elbeszélő egyik álneve
 Károly György (1953–2018) magyar költő, író